La péninsule de Tiburon peut désigner :
 la péninsule de Tiburon, une péninsule d'Haïti ;
 la péninsule de Tiburon, une péninsule de Californie, aux États-Unis.